VSE pode se referir a:

 O Aeródromo de Viseu
 A Vale Soluções em Energia

Desambiguação